Len Hachborn, kanadski hokejist, * 9. september 1961, Brantford, Ontario, Kanada.

Hachborn je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral tri sezone za kluba Philadelphia Flyers in Los Angeles Kings. V sezoni 1996/1997 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, v zadnjem delu kariere je igral ligi WCHL, po sezoni 2000/2001 pri klubu Phoenix Mustangs se je upokojil.

Pregled kariere

|-
| Brantford Alexanders
| OHA
| 79/80
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brantford Alexanders
| OHL
| 80/81
|
| 66
| 34
| 52
| 86
|
| 94
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brantford Alexanders
| OHL
| 81/82
|
| 55
| 43
| 50
| 93
|
| 141
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 82/83
|
| 75
| 28
| 55
| 83
|
| 32
|
| 17
| 2
| 7
| 9
|
| 2
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 83/84
|
| 28
| 18
| 42
| 60
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 83/84
|
| 38
| 11
| 21
| 32
| +8
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 7
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 84/85
|
| 14
| 6
| 7
| 13
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 84/85
|
| 40
| 5
| 17
| 22
| +16
| 23
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| 0
| 0
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 85/86
|
| 24
| 4
| 1
| 5
| -9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 85/86
|
| 23
| 12
| 22
| 34
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 85/86
|
| 12
| 5
| 8
| 13
|
| 21
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 26
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 86/87
|
| 35
| 36
| 67
| 103
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 86/87
|
| 17
| 4
| 10
| 14
|
| 2
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 87/88
|
| 29
| 16
| 17
| 33
|
| 16
|
| 10
| 5
| 7
| 12
|
| 21
|-
| Rögle BK
| Division 1 (SWE)
| 88/89
|
| 32
| 21
| 21
| 42
|
| 56
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 26
|-
| Zürich SC Lions
| Nationalliga A
| 89/90
|
|
| 6
| 3
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 89/90
|
| 32
| 13
| 27
| 40
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 90/91
|
| 50
| 9
| 27
| 36
|
| 8
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 91/92
|
| 70
| 34
| 73
| 107
|
| 124
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 17
|-
| Ayr Raiders
| BNL
| 92/93
|
| 8
| 16
| 20
| 36
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 92/93
|
| 59
| 23
| 36
| 59
| +9
| 49
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| +2
| 2
|-
| Houston Aeros
| IHL
| 94/95
|
| 53
| 12
| 30
| 42
| -6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 94/95
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|-
| Heilbronner EC
| 1.Liga Süd (D)
| 95/96
|
| 28
| 15
| 40
| 55
|
| 57
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 96/97
|
| 19
| 2
| 2
| 4
| -6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
| 
| 
|
|
|-
| San Diego Gulls
| WCHL
| 97/98
|
| 45
| 27
| 63
| 90
| +43
| 62
|
| 12
| 7
| 7
| 14
| +7
| 10
|-
| San Diego Gulls
| WCHL
| 98/99
|
| 49
| 23
| 64
| 87
| +15
| 36
|
| 12
| 4
| 12
| 16
| +1
| 4
|-
| Phoenix Mustangs
| WCHL
| 99/00
|
| 12
| 4
| 14
| 18
| +1
| 2
|
| 12
| 3
| 10
| 13
| +4
| 8
|-
| Phoenix Mustangs
| WCHL
| 00/01
|
| 21
| 10
| 17
| 27
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |942
| bgcolor="#7FFF00" |440
| bgcolor="#7FFF00" |810
| bgcolor="#7FFF00" |1250
| bgcolor="#7FFF00" |+69
| bgcolor="#7FFF00" |904
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |107
| bgcolor="#7FFF00" |30
| bgcolor="#7FFF00" |61
| bgcolor="#7FFF00" |91
| bgcolor="#7FFF00" |+13
| bgcolor="#7FFF00" |139
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti Brantford Alexanders
Hokejisti Maine Mariners
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti San Diego Gulls
Hokejisti Ayr Raiders
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Heilbronner EC
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Phoenix Mustangs